

Sigle 
 Serial Presence Detect – particolare chip montato sui banchi di memoria DDR SDRAM
 Disturbo schizotipico di personalità – disturbo schizotipico di personalità
 Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Partito Socialdemocratico di Germania, partito politico tedesco
Svoboda a přímá demokracie – Libertà e Democrazia Diretta, partito politico ceco

Codici 
 SPD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saidpur (Bangladesh)
 spd – codice ISO 639-3 della lingua saep

Mineralogia 
 Spd – abbreviazione di spodumene

Scienza e tecnologia 

 Scaricatore di sovratensione – dispositivo elettrico per la protezione da sovratensioni (sigla derivata dall'espressione inglese Surge Protection Device)

Altro 
 Power Rangers: S.P.D. – serie televisiva
 Shimano Pedaling Dynamic – tipologia di pedale per bicicletta provvisto di sgancio rapido

Note